Astachow oder Astachowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Igorewna Astachowa (* 2002), russische Tennisspielerin
 Georgi Alexandrowitsch Astachow (1897–1942), sowjetischer Diplomat
 Juri Nikolajewitsch Astachow (* 1929), sowjetischer Energietechniker
 Kristina Andrejewna Astachowa (* 1997), russische Eiskunstläuferin 
 Nikolai Wladimirowitsch Astachow (1921–2001), sowjetischer/russischer Akustiker
 Polina Astachowa (1936–2005), sowjetische Turnerin

Siehe auch:
 Astachow-Gletscher, Gletscher im Norden des ostantarktischen Viktorialand, Antarktika